В одиночному розряді тенісного турніру Virginia Slims of Akron 1975, який проходив в рамках Серії Вірджинії Слімс 1975, Кріс Еверт здобула титул, у фіналі перемігши Маргарет Корт 6-4, 3-6, 6-3.

Сіяні гравчині 

  Кріс Еверт (Переможниця)
  Маргарет Корт (фінал)
  Ольга Морозова (півфінал)
  Керрі Мелвілл (1-ше коло)

 Вірджинія Вейд (півфінал)
 Ненсі Гюнтер (чвертьфінал)
 Джулі Гелдман (чвертьфінал)
 Франсуаза Дюрр (2-ге коло)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 

1975